Pius X College (Almelo) - onderdeel van de koepel Stichting Carmelcollege
 Pius X College (Beverwijk)
 Pius X College (Bladel)
 Pius X College (Zele)